Kammeier ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Kammeier (1902–1973), deutscher Komponist
 Thomas Kammeier (* 1966), deutscher Koch
 Wilhelm Kammeier (1889–1959), deutscher Pädagoge und Historiker